The Inventor's Secret é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1911. O filme mudo foi dirigido por Mack Sennett, com roteiro escrito por George Hennessy.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco